Chatelier ist der Familienname folgender Personen:
 Margaux Chatelier (* 1990),  französische Filmschauspielerin und Tänzerin

Siehe auch:

 Le Chatelier